Kobeřice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde Kobeřice u Brna (Koberitz), Okres Vyškov
Gemeinde Kobeřice ve Slezsku (Köberwitz), Okres Opava
Gemeinde Hradčany-Kobeřice, Okres Prostějov
Ortsteil Kobeřice (Hradčany-Kobeřice) (Koberschitz) von Hradčany-Kobeřice, Okres Prostějov